Calatrava ist der Name folgender Orte:

 Calatrava la Vieja, verlassene Stadt in der Provinz Ciudad Real, Spanien
 Calatrava la Nueva, Festung des Ordens von Calatrava in der Gemeinde Aldea del Rey, Provinz Ciudad Real, Spanien 
 Calatrava (Negros Occidental), Stadtgemeinde in der Provinz Negros Occidental, Philippinen
 Calatrava (Romblon), Stadtgemeinde in der Provinz Romblon, Philippinen
 Calatrava (Comarca), Comarca in der Provinz Ciudad Real der autonomen Gemeinschaft Kastilien-La Mancha

Calatrava ist der Familienname folgender Personen:
 Álex Calatrava (* 1973), spanischer Tennisspieler
 José María Calatrava (1781–1846), spanischer Politiker
 Santiago Calatrava (* 1951), spanischer Architekt

Calatrava steht für:
 Orden von Calatrava, einen spanischen Ritterorden
 eine Kollektion des Schweizer Uhrenherstellers Patek Philippe